Thelma Long ha battuto in finale Jenny Staley 6-3 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1954